Загорье — деревня в Онуфриевском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (). С Истрой деревня связана автобусным сообщением (автобус № 26). В деревне есть часовня Сергия Радонежского, построенная в 1904 году на месте упразднённой церкви XVIII века (построена на средства крестьянина Е. П. Сорокина).

Находится в 30 км юго-западнее Истры, в междуречье Малой Истры и её притока Негуч, высота над уровнем моря 214 м. Ближайшие населённые пункты на юге — Бочкино и Ульево — около 2 км.

Известно с 1624 года, когда деревня Загорье, Есипова тож принадлежала неким И. И. Городчикову, А. И. Виселицыну и Н. В. Кудаеву, с 1678 года — Обернисову, с 1706 года, с перерывами — Тулубьевым. В 1715—1716 годах была построена деревянная церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, сгоревшая от удара молнии во второй половине XVIII века, на месте которой была выстроена часовня.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Онуфриевское
 Сельское поселение Онуфриевское. Краеведческая справка
 Онуфриевское
 
 Карта Истринского района Московской области

Литература 
 

Населённые пункты городского округа Истра